Барио ла Текла има више значења:

 Барио ла Текла (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Текла (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику